Régine Teyssot, comédienne de doublage française, surtout connue pour interpréter toutes les voix féminines dans la version française de la série animée Les Simpson. 
 Serge Teyssot-Gay, guitariste et compositeur français, cofondateur du groupe Noir Désir.
 Thierry Teyssot, depuis 1987  primat de l’Église gallicane et évêque titulaire gallican d’Aquitaine.

Homonymie de patronyme